Okręty US Navy o nazwie USS  "Virginian":
 Pierwszy  był holownikiem. W służbie w latach 1918-19.
 Drugi  był transportowcem żołnierzy. W służbie w roku 1919.

Virginian